Juan José de Vértiz puede referirse a:

 Juan José de Vértiz y Hontañón, gobernador de la  Capitanía General de Yucatán a principios del siglo XVIII;
 Juan José de Vértiz y Salcedo, virrey de Río de la Plata a finales del siglo XVIII e hijo del anterior.